Numele Nicolae Ciobanu se poate referi la:
 Nicolae Ciobanu (1931-1987) - critic și istoric literar român
 Nicolae Ciobanu (n. 1937) - deputat de Olt în Parlamentul României (1990-1992)